Лежепёков (Лежепёкова) — фамилия:

 Лежепёков, Василий Яковлевич — государственный деятель.
 Лежепёков, Иван Петрович — Герой Социалистического Труда. 
 Лежепёков, Никита Евстафьевич — Герой Социалистического Труда.

 Лежепёкова, Александра Петровна — Герой Социалистического Труда.